Войонмаа () — финская фамилия. Известные носители:

 Войонмаа, Каарле Вяйнё (1869—1947) — финский политик.
  (1896—1960) — финский дипломат.